Inoue (井上 o 井ノ上, lit. «sobre el pozo») es un apellido japonés. A veces se encuentra escrito Inouye, según una ortografía anterior (en hiragana ゐのうへ, aunque con el mismo kanji), y que se sigue conservando en el apellido de algunos descendientes de japoneses en el extranjero. Inoue o Inouye, Ynoue es el apellido de:

Personas 
 Shigeyoshi Inoue (1889-1975), almirante de la Armada Imperial Japonesa.
 Daniel Inouye (1924-), senador estadounidense;
 Hiroshi Inoue (1932-1989), botánico japonés;
 Kazurō Inoue (1970-), mangaka japonés;
 Kikuko Inoue (1964-), cantante y seiyū japonesa;
 Takehiko Inoue (1967-), mangaka japonés.
 Mitsuo Inoue (1947-), karateka japonés 7.º Dan JKA.

Personajes de ficción 
 Orihime Inoue, personaje del manga y anime Bleach;
 Yolei Inoue, personaje del anime Digimon Adventure 02.
 Mayuko Inoue, personaje del anime Ushio to Tora

Otros 
Inoue también puede hacer referencia a:
 Escuela Inoue, una de las cuatro escuelas de go en el Japón feudal.

Apellidos japoneses